Le mot occlusion est employé dans plusieurs domaines :
 en médecine
 en gastro-entérologie, une occlusion intestinale est une manifestation due à l'arrêt du transit intestinal 
 en neurologie, une occlusion de l'artère centrale de la rétine est une maladie rare et sévère de la rétine
 en cardiologie, une occlusion vasculaire est un blocage d'un vaisseau sanguin, généralement avec un caillot.
 en dentisterie, l'occlusion dentaire est la manière dont les dents se joignent lorsque la bouche est fermée.
 en métallurgie et en chimie, l'occlusion de gaz dans un métal coulé.
 en météorologie une occlusion est un front occlus.
 en linguistique, une occlusion est un phénomène phonétique articulatoire qui a pour effet la production d'une consonne occlusive.
 en infographie, plus particulièrement en 3d, une occlusion désignant une ombre de contact entre 2 objets
 Une occlusion ambiante est un algorithme utilisé dans la modélisation 3D, ayant pour but d'améliorer le réalisme d'un rendu.

Notes et références